Sotiropoulos ist der Familienname folgender Personen:

 Christos Sotiropoulos (* 1958), griechischer Sportschütze 
 Georgios Sotiropoulos (* 1990), griechischer Pokerspieler
 Sotirios Sotiropoulos (1831–1898), griechischer Politiker